Nishiki steht für:

 Nishiki (Fahrradhersteller)

Städte in Japan:
 Nishiki (Akita)
 Nishiki (Kumamoto)
 Nishiki (Yamaguchi)

Flüsse in Japan:
 Nishiki (Fluss) in der Präfektur Yamaguchi